Розваж (Львовская область) — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Розваж (Ровненская область) — село в Острожском районе Ровненской области Украины.
 Улица Розважа - в Великом Новгороде (Россия).